Agron eller Agrón kan syfta på:

 Agron (kung) (200-talet f.Kr.), illyrisk kung
 Dianna Agron (1986–), en amerikansk skådespelare och sångare

Platser

Spanien 

 Agrón (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Agrón (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar